Честаљево може бити:

 Честаљево (Калиновик), насељено мјесто у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Честаљево (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ